Verkley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerard J. M. Verkley
 Gerard J.M. Verkley